Благовидов (Благовидова) - фамилия:

 Благовидов, Яков Алексеевич (1860—1930) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Ульяновский.

 Благовидова, Ольга Николаевна (1905—1975) — советская певица (меццо-сопрано) и педагог.

См. также 
 Благовидовская
 Боговина